Agenuz o axenuz pueden referirse a:

 el nombre común de la planta Nigella damascena; o
 el nombre común de la planta Nigella gallica.